Chasing Rainbows est le titre de plusieurs films :
 Chasing Rainbows, film américain réalisé par Frank Beal, sorti en 1919
 Chasing Rainbows, film américain réalisé par Charles Reisner, sorti en 1930
 Chasing Rainbows, film américain réalisé par Robert Fritz, sorti en 2014